Adam Lewandowski – perkusista, muzyk sesyjny
 Adam Lewandowski – prezydent Torunia w latach 1959–1963